Tanjung Selor steht für:

 Tanjung Selor, Stadt in der Provinz Nordkalimantan, Indonesien
 Tanjung Selor (Bulungan), Kecamatan im Kabupaten Bulungan, Provinz Nordkalimantan, Indonesien
 Tanjung Selor (West-Daha), Desa im Kecamatan West-Daha, Provinz Süddkalimantan, Indonesien